Елена Фёдоровна Пархоменко (род. 11 сентября 1982 года) — азербайджанская волейболистка, игрок сборной Азербайджана и бакинского клуба «Азерйол». Выступала на позиции нападающей.Старшая сестра волейболистки Оксаны Курт.

Карьера

Достижения 
 Чемпион Азербайджана - 2002, 2003, 2004, 2005
 Чемпион Таиланда - 2015

Семья 
Родная сестра Елены - Оксана Пархоменко - тоже волейболистка.

Волейболисты Азербайджана
Чемпионы Азербайджана по волейболу
Чемпионы Таиланда по волейболу